Бартолетти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Бартолетти, Бруно (1926 – 2013) — итальянский оперный дирижёр.
  (род. 1984) — итальянский футболист.
  (род. 1958) — американская писательница.
  (род. 1978) — итальянский волейболист.
  (1916 — 1976) — итальянский католический архиепископ.
  (род. 1981) — итальянский жокей.
  (род. 1949) — итальянский журналист.
  (1898 — ?) — итальянский футболист.